Новый Лиман — название населённых пунктов.

Россия 
 Новый Лиман — село в Петропавловском районе Воронежской области.

Украина 
 Новый Лиман — село в Шевченковском районе Харьковской области.